История версий Java SE
 История версий Java EE